Çiçekoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Çiçekoğlu est un patronyme turc composé du substantif turc , qui signifie « fleur », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Çiçekoğlu signifie donc étymologiquement  « fils de la fleur » ou « fils de Çiçek ».

Çiçek est également un prénom féminin turc et un patronyme turc.

Patronyme 

  (1951-), scénariste, écrivaine et architecte turque.

Toponyme 

 , village turc du district de Gemerek dans la province de Sivas en Région de l'Anatolie centrale.

Références

Voir aussi 
 , nom de famille turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc